PARC – komputer
 PARC – ośrodek badawczy firmy Xerox
 Parc – stacja metra w Monteralu